Граді Буч — американський вчений в галузі інформаційних технологій і програмування.
 Буч Кессіді — легендарний невловимий американський бандит.

Населені пункти та їхні частини
 Буч — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Буч — село в окрузі Комарно, Нітранського краю

Буч — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон

Див. також 
 Буча
 Бучач

Примітки